Blindicide — бельгийский гранатомёт
Blindicide RL-83
Blindicide RL-101

См. также 
Blindside